Balun kan syfta på:

 Balun – en anpassningsenhet inom elektronik

Geografi

Indonesien 

 Balun, Banjarnegara, by, 
 Balun, Blora, by, 
 Balun, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar